Copa Bionaire 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся в колумбийском городе Кали, являясь первым крупным турниром в сезоне на грунте.

Соревнования проводились 11 — 17 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мэнди Минелла (№ 80 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3
|RD1=первый раунд
|RD2=второй раунд
|RD3=1/4 финала
|RD4=1/2 финала

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= М.Минелла
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= А.Парра
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= М.Ф.Алвес
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М.Дуке
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Г.Мин
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Дж.Коэн
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А.Севастова
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=67
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Э.Свитолина
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= А.Каданцу
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=6| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Л.Поус
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=1

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= С.Дюбуа
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=65
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С.Каратанчева
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=7

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= К.Кастаньо
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= И.Феррер
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Е.Бирнерова
| RD1-score15-1=7| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Н.Братчикова
| RD1-score16-1=64
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М.Минелла
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=1
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М.Дуке
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=7| RD2-score02-3=6| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Дж.Коэн
| RD2-score03-1=62
| RD2-score03-2=65
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Э.Свитолина
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= А.Каданцу
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С.Каратанчева
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=6| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= К.Кастаньо
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Н.Братчикова
| RD2-score08-1=66
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= М.Дуке
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= Э.Свитолина
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=7| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= С.Каратанчева
| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= К.Кастаньо
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=6
| RD4-team01= Э.Свитолина
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= К.Кастаньо
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=6}}

 Секция 2 

| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6'''
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= П.Ормаэчеа
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Финал

Факты 
 Лара Арруабаррена-Весино выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Каталина Кастаньо уступает свой 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Каталина Кастаньо выигрывает свой 1й титул в сезоне и 2й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Мариана Дуке-Мариньо выигрывает свой 1й титул в сезоне и 2й за карьеру на соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Колумбия
Теннис
Февраль 2013 года
2013